Det har funnits flera personer med namnet Jan Jansson, se:

Jan Jansson (fotbollsspelare), svensk fotbollsspelare i landslaget och Östers IF
Jan O. Jansson, svensk dokusåpadeltagare
Jan Petter Jansson, svensk riksdagspolitiker
Johan "Janne" Jansson, svensk riksdagspolitiker